Ма́стерс 2011 () - професійний нерейтинговий турнір зі снукеру турнір, який пройшов з 9 по 16 січня 2011 рік на Арені Уемблі, Лондон (Англія). Спонсором турніру виступила букмекерська контора Ladbrokes Mobile'.

Переможцем став 23-річний Дін Цзюньхуей, який переграв у фіналі Марко Фу з рахунком 10:4.

 Цікаві факти 

 Вперше у фіналі великого професійного турніру зустрілися два азійських гравці  .
 Дін Цзюньхуей став лише третім гравцем не з Британських островів - переможцем Мастерс. До нього це вдавалося південноафриканцю Перрі Менсу в 1979-м і канадцеві Кліффу Торбурну у 1985-1986 роках.
 На старті турніру програли майже всі гравці в високим посівом, серед яких були одні з головних фаворитів турніру.

 Призовий фонд 
 
Переможець: £ 150 000 
Фіналіст: £ 75 000 
Півфіналісти: £ 30 000 
1 / 4 фіналу: £ 20 000 
1 / 8 фіналу: £ 15 000

Вищий брейк: £ 15 000 
Всього: £ 500 000

Результати

 Статистика матчів 
 1 / 8 фіналу 
Марк Селбі 4:6 Марк Кінг: 78 (70) -15, 60-46, 0-139, 18-73, 42-81 (57), 59 (59) -64 (55), 70-0, 115 (106)- 1, 0-116 (72), 0-127 (50,77) 
Алістер Картер 5:6 Пітер Ебдон: 6-77 (50), 48-80 (76), 83 (83) -0, 1-88 (88), 83 (83) -4, 72 (56) -0, 0-73, 67-35, 2-56, 72-64, 9-65 
Марк Вільямс 4:6 Дін Цзюньхуей: 37-95 (89), 80-0, 55-74, 0-93 (52), 11-105 (61), 69-53, 0-125 (56,69), 75-30, 76-0, 48-75 (75) 
Джон Хіггінс 4:6 Грем Дотт:
0-115, 4-101 (65), 69 (68) -1, 7-79 (79), 79 (55) -0, 102 (73) -23, 37-68, 70 (70) -28, 48-62, 0-86 
Ронні О'Салліван 4:6 Марк Аллен: 0-72, 115 (86) -15, 37-63, 0-88 (88), 64 (64) -62 (56), 8-94, 69-18, 97 (66) -30, 46-87 (87), 34-60 
Стівен Магвайр 4:6 Марко Фу: 1-80 (54), 68-57, 35-70, 0-109, 0-117, 64-73, 100-0 , 75 (74) -4,142-0, 29-67 
Ніл Робертсон 6:3 Стівен Хендрі: 0-74 (74), 58-29, 14-79 (64), 85 (85) -0, 86 (86) -6, 58-37, 82 (81) -6 , 38-85, 83-2 
Шон Мерфі 3:6 Джеймі Коуп: 13-89 (77), 36-57, 58-35, 56-58, 83-39, 63-64, 71 (50) -46, 16-106, 0-75

 Чвертьфінали 

Дін Цзюньхуей 6:2 Грем Дотт:124-6,108 -29, 32-65, 125 (124)- 0, 37-72, 74 (74) -38, 73-21, 69 (52) -7 
Марк Кінг 1:6 Джеймі Коуп: 53-68 (52), 15-107 (66), 28-73 (51), 0-89 (53), 110 (102)- 17, 19 -67, 40-76 (52) 
Марк Аллен 6:4 Ніл Робертсон: 76 (63) -17, 69 (69) -43, 35-76 (69), 0-94 (56), 0-97 (50), 69-0, 34-87 (75), 62 (57) -16, 75-0 (75), 76 (69) -33 
Пітер Ебдон 0:6 Марко Фу: 8-92 (91), 52-64, 6-80 (80), 1-107, 41-73, 0-74 (57)

 Півфінали 

Марк Аллен 4:6 Марко Фу: 101 (70) -11, 9-82 (82), 73-46, 67 (66) -30, 69-52, 1-130, 0-120 (97), 5-136, 32-64, 49-73 
Дін Цзюньхуей 6:3 Джеймі Коуп: 110 (68) -0, 0-101, 68 (54) -4,102''' -23, 65 (65) -59 (58 ), 36-69, 82 (60) -17, 53 (53) -73 (73), 127 (69,58) -4

Фінал

Сенчурі-брейк 

 142 Стівен Магвайр
 139, 102 Марк Кінг
 136, 130, 117, 109, 107 Марко Фу
 124, 124, 120, 108, 102 Дін Цзюньхуей
 115 Грем Дотт
 106 Марк Селбі
 101 Джеймі Коуп

Примітки

Посилання 
 Результати турніру на snooker.org  

Мастерс (снукер)
2011 у снукері